Bang Pahan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ayutthaya, Thailanda, cu o populație de 38.799 de locuitori și o suprafață de 121,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 subdistricte tambon, care sunt subdivizate în 94 de sate muban. 

Amphoe în provincia Phra Nakhon Si Ayutthaya